Eizing ist der Ortsname von

 Eizing (Fridolfing), Ortsteil der Gemeinde Fridolfing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Eizing (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Eitzing (Begriffsklärung)
 Eyczing